Грек — представник населення Балканського півострова і сусідніх островів (Мала Греція) або земель, які входили до сфери впливу держав, які розташовувались на цих землях (Велика Греція).

 Грек Андрій Анатолійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Грек Володимир Анатолійович — старший викладач Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, заслужений діяч мистецтв України.
 Грек Іван Михайлович (1914—1977) — український радянський діяч, Герой Радянського Союзу. Депутат Верховної Ради УРСР 2—4-го скликань.
 Грек Сергій Анатолійович (1987—2014) — солдат Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Грек Олександр Володимирович (1956) — поет. Кандидат медичних наук.

 Данило Грек (Данило Олівеберг де Грекані) — грецький абат.
 Нік Грек (1883—1966) — американський азартний гравець грецького походження, шулер і світський лев.
 Максим Грек (Михайло Триволіс, близько 1470—1555) — православний святий. Письменник, перекладач.
 Теодосій Грек — ігумен Києво-Печерського монастиря.
 Феофан Грек (1337—1405) — візантійський художник.

Примітки